Municipio en espagnol ou Município en portugais (avec un accent tonique sur le deuxième « i »)), qui peut se traduire en français par « commune »,  désigne une subdivision territoriale dans la plupart des pays de langue espagnole ou portugaise, en particulier :
 Municipio (Angola), une subdivision territoriale en Angola
 Municipio (Bolivie), une subdivision territoriale en Bolivie
 Município (Brésil), une subdivision territoriale au Brésil
 Municipio (Colombie), une subdivision territoriale en Colombie
 Municipio (Espagne), une subdivision territoriale en  Espagne (dénommée «  » aux Asturies).
 Município (Portugal) ou « concelho », une subdivision territoriale au Portugal et au Cap-Vert
 Municipio (Mexique), une subdivision territoriale au Mexique
 Municipio (Mozambique), une subdivision territoriale au Mozambique
 Municipio (Salvador), une subdivision territoriale au Salvador
 Municipio (Venezuela), une subdivision territoriale au Venezuela

Voir aussi 
 Municipe, statut politique d'une cité dans l'Empire romain
 Municipalité